Kumla (gemeente), een gemeente in Zweden
 Kumla (stad), de hoofdplaats van deze gemeente

Zie ook:
 Kumla kyrkby, een plaats in Zweden